Пчёлка Майя — персонаж (пчела) в сериале «Приключения пчёлки Майи», где она является главной героиней. Этот персонаж добрый, весёлый, справедливый и всегда рад всем помочь. Пчёлка Майя имеет большое влияние на события, происходящие на лугу.

Описание персонажа 
Родилась в улье, как все остальные пчёлы, там она сблизилась с Вилли, который помог ей обольстить хранителей улья и сбежать с ней. Вилли приказали привести Майю опять в улей, но ему не удалось убедить Майю в том, что в улье лучше и безопаснее, чем на лугу. В первых двух сезонах Вилли и Майя живут далеко от родного улья, но в третьем сезоне Майя весь день проводит на лугу и часто помогает своему улью, часто с помощью друзей — обитателей луга.

В третьем сезоне она также ежедневно в контакте с другими пчёлами из своего улья, Вилли с ней большую часть времени дружит вне улья, но в отличие от Майи, он ходит спать в улей. В начале третьего сезона, из улья Майю хотел изгнать судья Бизвэкс, потому что он волновался, что остальные пчёлы будут делать то же самое, что Майя, но королева улья его убедила после того, как она спасла свою учительницу Кассандру, что Майю не надо изгонять. Королева согласилась с тем, чтобы Майя могла жить на лугу, и дала ей разрешение жить вне улья, назначив её послом Королевского Улья.

Внешность и характер 
Майя очень любит авантюры, несмотря на то, что могут доставить ей очень большие неприятности, например, она остаётся с Вилли в среде большого озера при шторме, пережила зиму на лугу, была командиром муравьёв. Спасла много остальных насекомых, например добровольно делала заложницу пауку Текле, чтобы спасла чужого жука, далее спасла жизнь своей королеве или родине улиток. Во всех трёх сезонах характер Майи не меняется и постоянно одинаков.

Вид Майи часто меняется. В первом сезоне она имеет круглую голову, но в другом сезоне её голова овальная. В новых эпизодах (третий сезон) имеет опять круглую голову, как в первом сезоне, но она худая, а усики у неё более длинные. Вопреки тому, что Майя — пчела, она жёлто-чёрная, как оса. Как большинство персонажей в аниме-сериалах, имеет только 4 пальца. Вид Майи в сериале и помимо сериала (плакаты, постельные белья, краски) отличается тем, что в сериале её глаза меньше и широко расставлены, а на картинках вне сериала имеет большие близко поставленные глаза. В 3D-версии вид Майи всегда одинаковый. В трейлере фильма «Пчёлка Майя» выглядит как в третьем (3D) сезоне, но в фильме она лохматая, как шмель.

Отношение Майи к остальным 
С большинством жителей луга у Майи добрые отношения и на лугу она — самый любимый и влиятельный персонаж. Вилли — самый лучший друг Майи и более всего ненавидит паука Теклу. В третьем сезоне самые большие противники Майи — три осы, которые пытаются украсть у пчёл мёд.

В скобках написано, в которых сезонах Майя может встретить этих персонажей.

Друзья и союзники 
 Вилли
 Флип
 Александр (второй сезон)
 Мисс Кассандра
 Макс
 Бен (третий сезон)
 Шелби (третий сезон)
 Поль (третий сезон)
 Королева улья Елена VIII(третий сезон)

Неприятели и враги 
 Текла
 Шершни (в третьем сезоне отсутствуют)
 Осы (третий сезон)
 Судья Бизвэкс (третий сезон)

Источники 
 Dobrodružství včelky Máji (2004), Валдемар Бонселс ISBN 80-00-01263-4
 Сериал «Приключения пчёлки Майи»

Ссылки 
 Postavy.cz
 Персонаж Пчёлка Майя

Пчёлка Майя